Saint-Brès puede referirse a: 

 Saint-Brès, comuna francesa situada en Gard.
 Saint-Brès, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Brès, comuna francesa situada en Hérault.